James Thorpe ist der Name folgender Personen:

* James Thorpe (Maler) (James Hall Thorpe; 1876–1949), britischer Maler und Grafiker 
 James Thorpe (Literaturwissenschaftler) (James Ernest Thorpe; 1915–2009), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler und Bibliothekar 

Siehe auch:
 Jim Thorpe (Begriffsklärung)
 Jimmy Thorpe (James Horatio Thorpe; 1913–1936), englischer Fußballtorhüter